Северный Са́мар (, , , ) — провинция Филиппин, занимающая северную часть острова Самар. Соседние провинции — Самар и Восточный Самар. Административный центр провинции — город Катарман.

География 
Площадь провинции — 3498,0 км². От соседнего с островом Самар Лусона провинция отделена проливом Сан-Бернардино. Омывается двумя морями — Самар на западе и Филиппинским — на востоке.

Население 
Население — 589 013 чел. (2010).

Языки, распространенные среди местного населения — самареньо и себуано. На близлежащем острове Капуль говорят на языке инабакнон.

Административное деление 
В административном отношении делится на 24 муниципалитетов:

Провинции Филиппин